De 1500 m (ook wel metrische mijl genaamd) is een middellange afstand in de atletiek. Het onderdeel wordt zowel fysiek als mentaal als zeer zwaar beschouwd. De wedstrijden worden meestal beslist in het laatste gedeelte, omdat tactisch inzicht en de mentale instelling van de atleet bij dit nummer een hoofdrol spelen.

In de moderne tijd wordt de 1500 m meer beschouwd als een aaneenschakeling van een aantal 400 metersprints. Iedere ronde werd onder de 55 seconden gelopen tijdens de verbetering van het wereldrecord door Hicham El Guerrouj in 1998 in Rome. Snelheid blijkt dus noodzakelijk bij de 1500 m. De 1500 m is drie en driekwart ronde op een outdoor 400 meterbaan. Gedurende de jaren tachtig werd deze afstand gedomineerd door de Britten, maar in de jaren negentig kwamen de Afrikaanse atleten op, met hardlopers uit Kenia, Marokko en Algerije die de olympische titels wegkaapten.

Top tien aller tijden

Mannen 

Bijgewerkt: 3 augustus 2022

Vrouwen 

Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Continentale records (outdoor) 

Bijgewerkt: 8 februari 2022

Wereldrecordontwikkeling

Mannen 
M = Tussentijd op een wedstrijd over een 1 Engelse mijl (1609,35 meter).

* = Geen officieel wereldrecord (door de IAAF erkend)

Vrouwen 
* : Geen officieel wereldrecord

Beroemde 1500 m atleten

Mannen 
 Saïd Aouita
 Roger Bannister
 Fermín Cacho
 Sebastian Coe
 Steve Cram
 Herb Elliott
 Hicham El Guerrouj
 Bernard Lagat
 Gert-Jan Liefers
 Noureddine Morceli
 Noah Ngeny
 Steve Ovett
 Jim Ryun
 Peter Snell
 John Walker

Vrouwen 
 Hassiba Boulmerka
 Ljoedmila Bragina
 Genzebe Dibaba
 Mia Gommers
 Sifan Hassan
 Adriënne Herzog
 Kelly Holmes
 Elly van Hulst
 Tatjana Kazankina
 Yunxia Qu
 Jelena Soboleva
 Gabriela Szabó

Hardlopen